Castlethorpe är ett slott i Storbritannien.   Det ligger i grevskapet North Lincolnshire och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Castlethorpe ligger  meter över havet.

Terrängen runt Castlethorpe är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Castlethorpe. Runt Castlethorpe är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Scunthorpe,  km väster om Castlethorpe. Trakten runt Castlethorpe består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i England